Перша сіяна Мартіна Навратілова була триразовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі, як і за рік до того, перемігши принципову суперницю Кріс Еверт-Ллойд з рахунком 4–6, 6–3, 6–2.

Цей турнір залишатиметься останнім турніром Великого шолома в одиночному розряді серед жінок, на якому всі чотири півфіналістки були представницями США, до Відкритого чемпіонату США 2017.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Мартіна Навратілова (переможниця)
 n/a 
  Гана Мандлікова (3 коло)
  Мануела Малєєва (4 коло)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (2 коло)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Бонні Гадушек (2 коло)
  Кеті Джордан (2 коло)
  Штеффі Граф (4 коло)
  Катаріна Ліндквіст (1 коло)
  Карлінг Бассетт (2 коло)
  Венді Тернбулл (3 коло)
  Габріела Сабатіні (3 коло)
  Кеті Ріналді (півфінал)

Як Кріс Еверт-Ллойд так і Мартіна Навратілова були посіяні під першим номером, що відбивало статус Еверт-Ллойд як першої ракетки світу і Навратілової як триразової чинної чемпіонки, а місце другої сіяної залишалося вакантним. Жіноча тенісна асоціація сильно критикувала це рішення. Оскільки Еверт-Ллойд була на вершині списку посіву, то де-факто вона була під першим номером.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір